Llista d'asteroides del 254.001 al 255.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

254001-254100

254101-254200

254201-254300

254301-254400

254401-254500

254501-254600

254601-254700

254701-254800

254801-254900

254901-255000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (250001)-(255000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (250001-260000)